Andrzej Krzysztof Lewiński (ur. 1953) – polski endokrynolog
 Edward Lewiński (1885-1953) – historyk
 Edward Lewiński (1893-) – oficer
 Feliks Łukasz Lewiński (1751-1825) – biskup
 Franciszek Lewiński (1783-1854) – ksiądz
 Jakub Walenty Lewiński (1792-1867) – oficer wojsk Księstwa Warszawskiego
 Jan Lewiński (1851-1919) – architekt związany ze Lwowem
 Jan Lewiński (1876–1939) – geolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 Janusz Brochwicz-Lewiński (ur. 1920) – żołnierz AK
 Jerzy Lewiński (1911-2006) – adwokat
 Julian Lewiński (ur. 1942) – generał
 Marek Leykam (wł. Maurycy Jan Lewiński, 1908-1983) – polski historyk sztuki i architekt
 Piotr Lewiński (1915-1991) – minister w PRL
 Sławomir Lewiński (1919-1999) – polski rzeźbiarz
 Stefan Lewiński (1736-1806) – biskup unicki
 Wojciech Brochwicz-Lewiński (ur. 1945) – geolog

Zobacz też 
 Lewińska

Polskie nazwiska